Csehország
Lišnice
 Lišnice, település a Mosti járásban
Líšnice
 Líšnice, település a Nyugat-prágai járásban
 Líšnice, település a Šumperki járásban
 Líšnice, település az Ústí nad Orlicí-i járásban
 Líšnice, Hluboká nad Vltavou településrésze a České Budějovice-i járásban
 Líšnice, Sepekov településrésze a Píseki járásban
 Dolní Líšnice, Solenice településrésze a Příbrami járásban
 Horní Líšnice, Dolní Hbity településrésze a Příbrami járásban